Vervolg (werk).
Theatergroep Het Vervolg, theatergroep in Maastricht.
Het Vervolg: Projectencentrum van de mijnstreek, een organisatie die ijvert 
voor een interactieve reconversie in de Belgisch-Limburgse mijnstreek.